kozik, cyganek – składany nóż w drewnianej oprawie
 Kozik – nazwisko

Osoby:
 Marcin Kozik – matematyk i informatyk związany z Uniwersytetem Jagiellońskim
 Jakub Kozik – matematyk i informatyk związany z Uniwersytetem Jagiellońskim